2 miejscowości w Polsce: 
 Dzierżanowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Szelków 
 Dzierżanowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Mała Wieś